Normandia – regione del nord-ovest della Francia
 Normandia – comune dello stato di Roraima in Brasile
 Normandia – film statunitense del 1950
 Sbarco in Normandia – operazione militare avvenuta nel 1944
 Ducato di Normandia – nazione europea esistita dal 911 al 1204